Tamarissi (georgisch ) ist der Name zweier Orte in der Region Niederkartlien (Georgien):
 Tamarissi (Bolnissi), Kleinstadt (Daba) in der Munizipalität Bolnissi
 Tamarissi (Marneuli), Dorf in der Munizipalität Marneuli (bis 1944 Traubenberg)